Le tournoi de Rome est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1973 se dispute du 4 au .

Evonne Goolagong remporte le simple dames. En finale, elle bat Chris Evert.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Olga Morozova et Virginia Wade.

Résultats en simple

Parcours 
Seize joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours 
10 équipes sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Rome
 Saison 1973 de tennis féminin

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 1973
Rome
Sport en Italie en 1973
Tennis en juin 1973